

Toponyme 

Bernon est le nom de 
 Bernon, commune de l'Aube ;
 Bernon, quartier d'Épernay ;
 Musée d'Orbigny Bernon, musée d'arts décoratifs et d'histoire locale situé à La Rochelle, en Charente-Maritime.

Patronyme 

 Bernon, abbé de Cluny ;
 Bernon, évêque d'Autun ;
 Bernon († ), premier évêque de Schwerin, évangélisa les Abodrites
 Bernon de Reichenau, abbé bénédictin et musicien allemand du  ;
 Gabriel Gaspard Achille Adolphe Bernon de Montélégier (1780-1825), général d'Empire ;
 Jean Bernon (1890-1960), joueur français de rugby à XV ;
 Bleuette Bernon, ancienne actrice française du cinéma muet.

Homonymie de patronyme